Minarettstreit steht für:

 Schweizer Minarettstreit, Kontroversen über den Bau von Minaretten in der Schweiz
 Minarettstreit von Telfs, eine Kontroverse über den Bau eines Moscheeturms in der österreichischen Stadt Telfs